Rohrweiherbach ist ein Gewässername:

 Rohrweiherbach (Ehenbach), rechter Zufluss des Ehenbachs nach Holzhammer, Stadt Schnaittenbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Rohrweiherbach (Hopfensee-Achen), linker Zufluss der Hopfensee-Achen (zur Füssener Achen, zum Lech) im Hopfensee bei Hopfen am See, Stadt Füssen, Landkreis Ostallgäu, Bayern

 Rohrweihergraben, rechter Zufluss der Seebach (zur Regnitz) vor Großenseebach, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern

Siehe auch:
 Rohrweiher